Юрий Николаевич Чайко (29 октября 1923, Минск, Белорусская ССР — 11 августа 2007, Москва, Россия) — советский футболист, полузащитник, тренер. Мастер спорта СССР (1947).

Биография 
Воспитанник спортсекции при куйбышевском стадионе «Локомотив», начинал играть городских первенствах за «Локомотив». В начале Великой Отечественной войны получил тяжёлое ранение и был комиссован. В 1945 году сыграл семь матчей за московский «Локомотив», забил один гол. Следующие девять лет провёл в московском «Торпедо», в 130 матчах чемпионата забил 13 голов. Бронзовый призёр 1953 года. Двукратный обладатель Кубка СССР (1949, 1952); финалист Кубка 1947, но в финале не играл. В 1955—1957 годах — в составе «Торпедо» Владимир.

Старший тренер «Зари» Пенза (октябрь 1960 — август 1962). Главный тренер по футболу ЦС ДСО «Трудовые Резервы» (1963—1985).

Окончил внешнеэкономический факультет Московского института народного хозяйства.

Награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).

Супруга — Татьяна Ивановна Чайко (1 июля 1923 — 1 июля 2006).

Скончался в 2007 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Примечания

Ссылки 
 
 ЧАЙКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1923—2007)

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Зенит» Пенза
Мастера спорта СССР
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Похороненные на Донском кладбище